Glavin steht für:

 (24480) Glavin, Asteroid
 Terry Glavin (* 1955), kanadischer Journalist und Autor

Siehe auch:
 Glavine